Velame-branco -  Macrosiphonia velame, uma planta brasileira 
Velame (botânica) - estrutura das raízes de plantas epífitas
Velame (náutica) - conjunto das velas de uma embarcação
Velame (paraquedismo) - parte da estrutura do paraquedas
Velame (Campina Grande) - bairro da cidade de Campina Grande, Paraíba

Desambiguação